Sikfors kan referere til to forskellige byer i Sverige:
 Sikfors (Hällefors kommun) − en by og småort i Hällefors socken, Hällefors kommun, Örebro län, Västmanland
 Sikfors (Piteå kommun) − en småort i Piteå socken, Piteå kommun, Norrbottens län, Norrbotten